Mitologia romana: El rei mitològic Amuli (Amulius) era el besoncle de Ròmul i Rem.
 Antiga Roma: Amulius fou un pintor romà del segle I.